Голицын () — крупный молодой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь русского физика Бориса Борисовича Голицына (1862—1916) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 
Кратер лежит в юго-западной области гор Рук. Ближайшими соседями кратера являются кратер Фрайкселл на северо-востоке, а также кратер Шулейкин на востоке-юго-востоке. На северо-востоке от кратера находится  Море Восточное, на востоке - борозды Петтита, на юго-востоке - борозды Фокаса. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 35,5 км, глубина 2,1 км.

Кратер имеет полигональную форму с четко очерченной кромкой вала, северо-западная часть вала перекрыта небольшим кратером. Внутренний склон вала имеет террасовидную структуру, следы обрушения с осыпями у подножия. Средняя высота вала кратера над окружающей местностью 990 м, объем кратера составляет приблизительно 900 км³. Дно чаши кратера неровное. Имеется центральный пик с возвыщением около 700 м.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Голицын B в 1985 г. переименован Международным астрономическим союзом в кратер Фрайкселл.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Снимок кратера с борта Зонд-8 (кратер Голицын под черным крестом).
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны